Ženská čtyřhra Tianjin Open 2018 probíhala v polovině října 2018. Do deblové soutěže tchienťinského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Irina-Camelia Beguová a Sara Erraniová, jehož členky nestartovaly společně. Erraniová se nemohla zúčastnit pro probíhající dopingový trest. Spoluhráčkou Beguové se stala deblová světová dvojka Barbora Krejčíková, s níž skončila ve čtvrtfinále na raketách Chanové a Jurakové.

Vítězem se stal třetí nasazený americko-český pár Nicole Melicharová a Květa Peschkeová, který ve finále zdolal australskou dvojici Monique Adamczaková a Jessica Mooreová po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly druhou společnou trofej. 43letá Peschkeová vybojovala třicátý první deblový titul na okruhu WTA Tour a pro 25letou Melicharovou to bylo třetí takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Irina-Camelia Beguová /  Barbora Krejčíková (čtvrtfinále)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (odstoupily)
  Nicole Melicharová /  Květa Peschkeová (vítězky)
  Kaitlyn Christianová /  Desirae Krawczyková (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Tianjin Open
WTA Tour 2018
Tenis v Číně v roce 2018